Tannerus steht für:

 Adam Tanner (1572–1632), Jesuit und Professor der Theologie
 Tannerus (Mondkrater), einen nach Adam Tanner benannten Mondkrater